Iuka kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Iuka (Illinois)
Iuka (Kansas)
Iuka (Mississippi)